Tucherkeller steht für
Tucherkeller (Nürnberg), ehemaliger Bierkeller und aufgelassener Luftschutzbunker in Nürnberg
Tucherkeller (Erlangen), Bierkeller und ausgewiesenes Baudenkmal